! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 183001–183100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 183101–183200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 183201–183300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 183301–183400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 183401–183500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 183501–183600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 183601–183700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 183701–183800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 183801–183900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 183901–184000 [ editare]

Lista planetelor minore (183001-184000)